Bombshell es un personaje ficticio de la serie Transformers perteneciente al grupo de los Insecticons, que lidera bajo las órdenes de los Decepticons, grupo liderado a su vez por Megatron.

Cómic DC 
En los cómics, Bombshell era un soldado al mando de Lord Straxus. A diferencia de su personaje en la serie animada, éste podría cambiar de forma, convirtiéndose en el tamaño real de un insecto. Cuando llegó a la Tierra, fue demasiado útil en la creación de los Stunticons y Combaticons.

Transformers: Generación 1 
Bombshell debutó con el resto de los Insecticons en el episodio 16 de la primera temporada, "Una plaga de Insecticons", posee la habilidad de auto-clonarse al igual que sus compañeros. Los Insecticons eran un grupo de Decepticons que huyeron también en la nave Némesis hace cuatro millones de años en una nave de escape. La nave aterrizó en Indonesia, donde los Insecticons se alojaban para almacenar energía y auto-reproducirse entre sí. Los Insecticons podrían absorber la mayoría de las formas de energía y las materias utilizanolo para alimentar a sus robots auto-clonados. Al principio, Megatron se mostró muy satisfecho con el trabajo de los Insecticons. Sin embargo, una vez que la marea de la batalla se convirtió a favor de los Autobots. el Insecticon en venganza consumió el energon al sentirse utilizado por Megatron. Esto dio inicio a una pelea entre Insecticons y Decepticons. 

Bombshell tuvo una participación importante en el episodio 45 de la segunda temporada, "Quest for Survival", en donde Megatron lo convence a este y sus secuaces Insecticons que tenía un nuevo sistema de procesamiento de energon que podría obtener energía de su proceso orgánico de conversión mucho más eficiente que sus cuerpos normalmente posible. Los Insecticons reunían grandes cantidades de energía a través de sus ejércitos de clones, y luego regresar a la base Decepticon para refinar sus energías acumulado en cubos de energon. Lo que no sabían que el proceso de refinamiento era mucho más eficaz que Megatron, Bombshell y los demás recibían sobras, mientras que docenas de cubos se están produciendo por parte de sus esfuerzos. Ellos comenzaron lentamente a caer en la cuenta de la duplicidad de Megatron, y cuando su hombre de confianza empuje trató de advertir a la basura de un cierto valle, los Insecticons lo tomaron como una señal de que había algo valioso ahí. De hecho, había: una lata de insecticida robótica de los Autobots que habían planeado usarla contra los Insecticlones, y un número cada vez mayor de Morphobots, plantas tecno-orgánicas que se alimentan de insectos robots. Bombshell y los Insecticons intentaron alimentarse de las plantas, sólo para que ellos terminaran siendo devorados por las mismas plantas que ellos intentaron comérselas, estas plantas carnívoras terminó con todo su ejército de clones destruidos y devorados en cuestión de minutos.

Película 1985 
Su última instancia de Bombshell fue en Transformers: La película (1986), es herido de muerte durante la batalla de Ciudad Autobot por Optimus Prime, mientras que al escapar por medio de Astrotrain y por decisión masiva de otros Decepticons debido a que Astrotrain no soportaba el excesivo peso que este llevaba, Bombshell fue expulsado junto con muchos otros guerreros Decepticons caídos (Megatron incluido), en el espacio profundo, donde Unicron lo formatea en Cyclonus o uno de sus clones ya que al parecer quien también se convierte en Cyclonus es Skywarp aunque realmente, hasta ahora la Hasbro no ha confirmado quien es el verdadero Cyclonus debido a los consistentes errores de animación en esa época.

Referencias

Enlaces externos 
 Sección de Bombshell Transformers Wiki

Personajes de Transformers
Decepticons